Megabus peut désigner :
 Megabus, une société britannique de bus low-cost.
 Mégabus, un autobus bi-articulé construit par Heuliez et Renault pour la ville de Bordeaux.